Bob Allison Carse (né le  à Edmonton, dans la province de l'Alberta au Canada — mort le ) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien. Il est le frère du joueur de hockey professionnel Bill Carse.

Carrière de joueur

Statistiques 

|1935-1936 ||Athletic Club d'Edmonton ||EJrHL ||12 ||1 ||6 ||7 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1936-1937 ||Athletic Club d'Edmonton ||EJrHL ||11 ||8 ||6 ||14 ||25 ||3 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|1937-1938 ||Athletic Club d'Edmonton ||EJrHL ||15 ||11 ||5 ||16 ||25 ||4 ||3 ||13 ||16 ||8 
|- 
|1938 ||Athletic Club d'Edmonton ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||11 ||13 ||2 ||15 ||20
|-
|1938-1939 ||Athletic Club d'Edmonton ||EJrHL ||7 ||12 ||9 ||21 ||8 ||2 ||3 ||0 ||3 ||5 
|- 
| 1939||Athletic Club d'Edmonton ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||12 ||12 ||8 ||20 ||10
|- 
|1939-1940 || Reds de Providence || IAHL ||31 ||5 ||12 ||17 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1939-1940 || Blackhawks de Chicago || LNH ||22 ||3 ||5 ||8 ||11 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1940-1941 || Blackhawks de Chicago || LNH ||42 ||9 ||9 ||18 ||9 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|1941-1942 || Americans de Kansas City || AHA ||18 ||9 ||13 ||22 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1941-1942 || Blackhawks de Chicago || LNH ||32 ||7 ||16 ||23 ||10 ||3 ||0 ||2 ||2 ||0
|- 
|1942-1943 || Blackhawks de Chicago || LNH ||47 ||10 ||22 ||32 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1946-1947 || Barons de Cleveland || LAH ||62 ||27 ||61 ||88 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1947-1948 || Barons de Cleveland || LAH ||43 ||21 ||33 ||54 ||14 ||9 ||4 ||5 ||9 ||4
|-
|1947-1948 || Canadiens de Montréal || LNH ||22 ||3 ||3 ||6 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1948-1949 || Barons de Cleveland || LAH ||65 ||18 ||47 ||65 ||28 ||5 ||1 ||3 ||4 ||4
|-
|1949-1950 || Barons de Cleveland || LAH ||69 ||30 ||52 ||82 ||23 ||9 ||3 ||4 ||7 ||4

|165 ||32 ||55 ||87 ||52 ||10 ||0 ||2 ||2 ||2

Références

Voir aussi 

Naissance en juillet 1919
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Barons de Cleveland
Champion de la Coupe Calder
Décès en juillet 1999
Attaquant de hockey sur glace